

Великий Сардик — річка в Удмуртії, права притока Кільмезю
 Великий Сардик — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія

Див. також 
 Сардик
 Середній Сардик